Ранчо Малдонадо има више значења:

 Ранчо Малдонадо (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Малдонадо (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику